Zena (Nowy Jork)
 Zena (Oklahoma)
 Zena (piosenkarka)